

События 
 Италия опустошена лангобардами. Римский сенат умоляет Тиберия о помощи, но тщетно.
 Полководец Маврикий двинулся вглубь Персии. Византийцы вторглись в Арзанену, заняли Афумон, разрушили многие другие крепости и разорили страну. Маврикий прошёл к Тигру и подчинил крепость Сингарон.
 578, октябрь-582, август — Император Византии Тиберий II, Флавий Константин (ум.582, 14.8). Женат на Анастасии.
 Тиберий ссылает императрицу Софию, жену Юстина под надзор в один из дворцов.
 Вторжение славян во Фракию и Элладу. Тиберий заключил союз с аварским каганом Баяном. Византийцы пропустили 60000 аваров через Иллирию и переправили их через Дунай. Авары разбили славян. Их князь Даврит пал в бою.
 Была основана японская строительная компания Конго Гуми.

Скончались 
 Юстин II

См. также